Konegen ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Konegen (1857–1916), deutscher Industrieller
 Norbert Konegen (* 1939), deutscher Politologe